Чемпионат Люксембурга по футболу 1997/1998 — 84-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу. В турнире, проходившем с 19 августа 1997 года по 17 мая 1998 года приняли участие 12 клубов.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1997/1998
Люксембург
Люксембург
1997 год в Люксембурге
Спорт в Люксембурге в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998